Das Samarkand Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 17. Mai 2014 in Samarqand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 12. Mai 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Anton Saizew
 Sanjar Fayziyev
 Denys Moltschanow
 Alexander Lobkow

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Boy Westerhof
 Aljaksandr Bury

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Samarqand